Kullbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kullbergstjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Kullbergstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kullbergstjärnarna (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Anders Kullbergstjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn